Línea 8 puede referirse a las siguientes líneas de metro:
 Línea 8 del metro de Santiago de Chile.
 Línea 8 del metro de Barcelona, operada por los Ferrocarriles de la Generalidad de Cataluña (España).
 Línea 8 del metro de Madrid (España).
 Línea 8 del metro de París (Francia).
 Línea 8 del metro de la Ciudad de México (México).

Asimismo, puede hacer referencia a las siguientes líneas de tranvía:
 Línea 8 de la antigua red de Los Tranvías de Zaragoza (España).
 Línea 8 de Metrovalencia (España).

Además, puede referirse a las siguientes líneas de autobuses:
 Línea 8 de colectivos de Buenos Aires (Argentina).
 Línea 8 de colectivos del Gran San Juan (Argentina).
 Línea 8 de colectivos de Santa Fe (Argentina).
 Línea 8 de colectivos de Santa Rosa (Argentina).
 Línea 8 de CPTM, en São Paulo (Brasil).
 Línea 8 del EMT de Madrid (España).
 Línea 8 del EMT Palma de Mallorca (España).
 Línea 8 del Transporte Urbano Comarcal de Pamplona (España).
 Línea 8 de autobús urbano de Granada (España).
 Línea 8 de autobuses urbanos de San Sebastián (España).
 Línea 8 del EMT Valencia (España).
 Línea 8 de ómnibus de Maldonado, Uruguay.